Língua achi — língua maia da Guatemala
Achi (Colômbia) — município do departamento de Bolívar, Colômbia
Achi (Nigéria) — vila no estado de Enugu, Nigéria

Desambiguação
Desambiguações de topônimos